Лос Тепевахес има више значења:

 Лос Тепевахес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тепевахес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тепевахес, Лос Тепегвахес (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Тепевахес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепевахес, Лома лос Тепевахес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепевахес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепевахес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тепевахес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику